Исто́минское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Аксайском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — посёлок Дорожный.

География 
Истоминское сельское поселение находится на юге Аксайского района Ростовской области. В своей северной части оно граничит с Ольгинским сельским поселением Аксайского района, на юге граничит с Кагальницким муниципальным районом, на западе —  с Ленинским сельским поселением Аксайского района, на востоке — с Кагальницким муниципальным районом и Верхнеподпольненским сельским поселением Аксайского района.

Истоминское сельское поселение находится в 45 км от областного административного центра — города Ростова-на-Дону, от города Батайска — 25 км, от районного центра города Аксая — 25 км.

Общая площадь муниципального образования составляет 126,89 кв. км, сельскохозяйственные угодья имеют площадь 7189 га, включая 5436 га пашни, площадь многолетних насаждений  —  198 га. В поселении проживает 4980 человек, плотность составляет 33 человека на 1 кв. км. Здесь живут представители около 36 национальностей. Экономический комплекс селения состоит из сельскохозяйственных предприятий и предприятий малого бизнеса.

История 
Почвенные ресурсы являются основным богатством Истоминского сельского поселения. Черноземы в структуре местной почвы составляют около 65 %. Более 60% валовой продукции сельского хозяйства приходится на растениеводство. В растениеводстве основным в районе является зерновое хозяйство. Под выращивание зерновых культур здесь занято около половины посевных площадей. Основной зерновой культурой является озимая пшеница, ведущей технической культурой является подсолнечник. Садоводство и овощеводство здесь поставлено на промышленную основу. Животноводство специализируется на птицеводстве. Производимая сельскохозяйственная продукция реализуется, как в самом селении, так и в других местах.

В Истоминском сельское поселение функционируют 8 сельскохозяйственных предприятий: ЗАО «Аксайская птицефабрика», ООО СХП «Зерновой», ООО «Ольгинское», ООО «Аксай СХП, ООО «НПФ Донской питомник», ООО «Квадро», КФК «Дионис», ООО «Аксайская земля».

Важную роль в структуре экономики поселения занимает малое предпринимательство. Оно производит необходимые товары и услуги, обеспечивает занятость населения, занимается торговлей.  Количество малых предприятий постоянно увеличивается. В поселении функционирует более 150 малых предприятий. Основными видами их работы является выращивание овощей, торгово-закупочная и перерабатывающая деятельность. На территории муниципального образования предприниматели открыли магазины, обеспечивающие население продуктами питания и промышленными товарами.

Административное устройство 
В состав Истоминского сельского поселения входят:
 хутор Островского (1271 чел.),
 посёлок Дивный (1185 чел.),
 посёлок Дорожный (1055 чел.),
 хутор Истомино (615 чел.).

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Аксайского района